Obregón ou Obregon, peut faire référence à :

Patronyme 

  Bernardino de Obregón (1540–1599), fondateur de la congrégation de frères infirmiers ;
 Álvaro Obregón (1880–1928), général et homme politique mexicain, président de 1920 à 1924 ; 
 Eduardo Obregón (1919–2006), écrivain espagnol ;
 Alejandro Obregón (1920–1992), artiste espagnol ; 
 Ana Obregón (1955– ), actrice et présentatrice espagnole ;
 Josetxu Obregón (1979– ), violoncelliste espagnol ;
  Clara López Obregón, femme politique colombienne ;
 Angélica Mayolo Obregón (1990-), femme politique colombienne.

Sports 
 Yaquis de Obregón, un club mexicain de baseball, basé à Ciudad Obregón au Mexique ;
 Alfonso Obregón (1972– ), footballeur équatorien.

Toponyme 

 Ciudad Obregón, commune dans l'État de Sonora au Mexique ;
 Cañadas de Obregón, village de État de Jalisco au Mexique ; 
 Álvaro Obregón (Mexico), un territoire de la ville de Mexico.

Zoologie 
 Anyphaena obregon, une araignée de la famille des Anyphaenidae.